U18-Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 var en världsmästerskapsturnering i ishockey, för pojklandslag med ishockeyspelare under 18 år. Turneringen är uppdelad på tre divisioner med två grupper inom division ett till tre. Toppdivisionen, med tio lag, spelade sina matcher i Sotji, Ryssland, och utgjorde det egentliga världsmästerskapet. Världsmästerskapet avgjordes mellan 18 och 28 april 2013. Kanadas U-18-landslag vann i finalen över USA.

VM i de lägre divisionerna avgjordes i olika perioder under mars och april 2013:

 Division I, grupp A i Asiago, Italien, under perioden 7–13 april 2013.
 Division I, grupp B i Tychy, Polen, under perioden 14–20 april 2013.
 Division II, grupp A i Tallinn, Estland, under perioden 31 mars–6 april 2013.
 Division II, grupp B i Belgrad, Serbien, under perioden 9–15 mars 2013.
 Division III, grupp A i Taipei, Taiwan, under perioden 11–16 mars 2013.
 Division III, grupp B i Izmit, Turkiet, under perioden 12–18 mars 2013.

Slutställningen i U18-VM i ishockey 2013 blev:

U18-VM 2013

Första omgång 
Alla tider är lokala (UTC+2).

Grupp A 
Alla matcher spelas i Bolsjoj isstadion.
Alla tider är UTC+4.

Grupp B 
Alla matcher spelas i Chaiba Arena.
Alla tider är UTC+4.

Nedflyttningsomgång 

Alla tider är lokala (UTC+4).

Finalomgång

Spelträd 

Alla tider är lokala (UTC+4).

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmedalj

Final

Slutställning

Division I
U18-VM i ishockey Division I Grupp A avgjordes i Asiago, Italien, mellan 7 och 13 april 2013. 

Division I Grupp B spelas i Tychy, Polen, mellan 14 och 20 april 2013.

Grupp A

Matcher

Grupp B

Matcher

Division II
Grupp A avgjordes i Tallinn, Estland, mellan 31 mars till 6 april 2013. Grupp B spelades i Belgrad, Serbien, mellan 9 och 15 mars 2013.

Grupp A

Matcher

Grupp B

Nederländerna flyttas upp till Division II Grupp A inför U18-VM i ishockey 2014 och Australien flyttas ned till Division III Grupp A.

Matcher

Division III
Grupp A avgjordes i Taipei, Taiwan, mellan 11 och 16 mars 2013. Grupp B spelades i Izmit, Turkiet, mellan 7 och 10 februari 2013.

Grupp A

Matcher

Grupp B

Matcher

Källor

Externa länkar
Officiell webbsida

2013 i Estland
2013 i Italien
2013 i Polen
2013 i Ryssland
2013 i Serbien
2013 i Taiwan
2013 i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Estland
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Ryssland
Internationella ishockeytävlingar i Serbien
Internationella ishockeytävlingar i Taiwan
Internationella ishockeytävlingar i Turkiet
Ishockeysäsongen 2012/2013
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportevenemang i Sotji
Sportevenemang i Taipei
Sportevenemang i Tallinn
2013
Belgrad under 2000-talet
Tallinn under 2000-talet